

Patronyme
 Joseph Delom-Sorbé, (1860-1921), fut un homme politique français.
 Maurice Delom-Sorbé, (1898-1896), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme